Toto je seznam měst v Mexiku.

Zdaleka největší aglomerací v Mexiku je metropolitní oblast Valle de México, kde v roce 2020 žilo více než 21,8 milionů osob, což představuje přibližně 17,3 % obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 200 000 obyvatel; počet obyvatel ze sčítání obyvatelstva 12. března 1990, 5. listopadu 1995, 14. února 2000, 17. října 2005 a března 2020; správní jednotky (spolkové státy), do nichž města náleží. Ciudad de México představuje samostatný subjekt a nepatří do žádného spolkového státu. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti v roce 2020.

Reference

Související články 
 Seznam seznamů měst

Externí odkazy 
 
 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
 City Population - počty obyvatel mexických měst v historii

 
Mexiko
města